Сен-Сюльпі́с-де-Ланд () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний схід від Нанта.

Історія 

1 січня 2018 року Сен-Сюльпіс-де-Ланд, Бонневр, Френьє, Момюссон, Сен-Марс-ла-Жай i Врі було об'єднано в новий муніципалітет Валлон-де-л'Ердр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 274 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 681,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-де-Ланд на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-де-Ланд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-де-Ланд на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Ланд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Ланд на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара